Степанци може да се отнася за:

 Степанци, село в община Чашка, Република Македония;
 Степанци, село в община Щип, Република Македония;
 Степанце, село в община Куманово, Република Македония.